Менщиков — русская фамилия.

 Известные носители
 Менщиков, Александр Николаевич (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Менщиков, Арсений Иванович (1807—1884) — филолог-классик.
 Менщиков, Владимир Владимирович (1965—2022) — российский историк.
 Менщиков, Иван Петрович (1913—1963) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Меньщиков
 Меншиков
 Меньшиков